Patroon (munitie)
 Patroon (vorm), herhaalde vaste vorm
 Patroontekenen, ontwerp voor kleding
 Patronage, hogergeplaatste of patroon
 Beschermheilige
 Leermeester
 Patroon (bestuurder), een bestuurder in de voormalige kolonie Nieuw-Nederland
 Werkgever in België
 Ontwerppatroon, in de informatica